Žumberk může být název více sídel nebo objektů:

 Žumberk, městys v okrese Chrudim
 Žumberk (hrad), zřícenina u městyse Žumberk
 Žumberk (Žár), vesnice, část obce Žár v okrese České Budějovice
 Žumberk (tvrz), tvrz ve vsi Žumberk
 dřívější název vesnice Slunečná, části obce Želnava v okrese Prachatice

Podobné názvy 
 Žamberk
 Žumberak
 Šumperk

Žumberk